Текст — впорядкована послідовність знаків.
 Текст (подвійний корпус) — друкарський шрифт, кегель якого рівний 20 пунктам. Цим кеглем був набраний текст біблії Ґутенберґа, однієї з перших друкарських книг.
 «Текст» — російський драматичний трилер режисера Кліма Шипенко, випущений 2019 року